Politis steht für:

 Politis (Zeitschrift), französisches Wochenmagazin
 Politis (Zeitung), griechischsprachige Tageszeitung im Süden Zyperns
 POLITiS, Politische Bildung und Studien in Südtirol, Studien- und Bildungszentrum

Politis ist der Familienname folgender Personen:

 Linos Politis (1906–1982), griechischer Neogräzist
 Nikolaos Sokrates Politis (1872–1942), griechischer Jurist und Diplomat
 Vasilis Politis (* 1963), griechischer Philosophiehistoriker